Zammuto – gruppo musicale statunitense
 Nick Zammuto – chitarrista e cantante statunitense
 Pietro Zammuto – calciatore italiano